El Mas del Gil és un mas situat al municipi de Bellmunt del Priorat a la comarca catalana del Priorat.

Referències 

Gil
Edificis de Bellmunt del Priorat